Серик Абдрахманович Абдрахманов (; род. 8 мая 1951 года) — советский казахстанский комсомольский, государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в селе Жаланаш Кегенского района Алма-Атинской области. Происходит из рода албан Старшего жуза.

В 1965 году вступил в комсомол.

В 1973 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

В 1982 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу по специальности «политолог».

В 1973—1981 годах работает в Алма-Ате в системе ЛКСМ Казахстана. Занимает должности инструктора и заместителя заведующего отделом Алма-Атинского горкома, заведующего отделом Алма-Атинского обкома, заведующего отделом ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарём Советского райкома, первым секретарём Алма-Атинского горкома ЛКСМ Казахстана.

В 1981—1987 годах — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана.

После выхода из комсомольского возраста работал главным строителем Алма-Атинского домостроительного комбината.

В 1990-91 годах работал заместителем председателя Алма-Атинского горисполкома.

В 1991—1992 годах — советник Президента Республики Казахстан.

В 1992—1994 годах — президент Международного Экологического Фонда «Елім-ай».

В 1994—1995 годах — депутат Верховного Совета РК.

В 1995—1999 годах — президент МЭФ «Елім-ай».

С 1999 по 2007 год — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2007 года — президент Конфедерации труда Казахстана.

Делегат 14, 15, 16-го съездов комсомола Казахстана, 19, 20-го съездов ВЛКСМ.

Депутатская работа 
Депутат Верховного Совета КазССР 10, 11, 12, созывов, депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13 созыва, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго и третьего созывов.

Награды 
Награждён орденами «Парасат», Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями, Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».

Примечания

Ссылки 
 Серик Абдрахманов
 Серик Абдрахманов об игре миллионов

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Выпускники Джамбулского гидромелиоративно-строительного института
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Первые секретари ЦК ЛКСМ Казахстана
Депутаты Алма-Атинского городского совета
Делегаты съездов ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС